Того року турнір проводився вперше.

Перша сіяна Вінус Вільямс виграла титул, у фіналі перемігши Ніколь Вайдішову з рахунком 6–3, 6–2.

Сіяні гравчині 
Перші двоє сіяних тенісисток виходять без боротьби в друге коло.

Сітка

Фінальна частина

Верхня половина

Нижня половина

Посилання 
Main and Qualifying Draws 

Стамбул Cup, одиночний розряд
2005